De lijst van rivieren in Kroatië geeft een overzicht van de 34 belangrijkste rivieren in Kroatië.

De meeste rivieren monden uit in de Sava en de Adriatische zee.

 
Kroatië
Rivieren